Existen dos estaciones llamadas Callao en el subterráneo porteño:
La estación Callao de la línea B, a Leandro N. Alem y Los Incas;
La estación Callao de la línea D, a Catedral y Congreso de Tucumán.
La estación Callao de la futura línea G.